AN/SPG-62 — американский радар непрерывного излучения системы «Иджис», выполняет функцию подсветки цели на конечном участке наведения ракет «Стандарт» SM-2. Является составной частью системы управления стрельбой Mk 99.

На маршевом участке траектории ракеты «Стандарт» SM-2 наводятся на цель многофункциональным радаром AN/SPY-1 посредством дистанционно перепрограммируемого автопилота. На конечном участке траектории, когда ракета переходит в режим полуактивного самонаведения, радар AN/SPG-62 осуществляет подсветку перехватываемой цели (последние несколько секунд полёта).

Имеет диаграмму направленности с очень узким основным лепестком, что позволяет производить эффективную и высокоселективную подсветку цели при относительно малой мощности излучения. Может использоваться как обзорный радар..

Устанавливается на стабилизированной платформе Mk 82 с гироскопом на кольцевом лазере. Вес антенного поста — 1225 кг, аппаратуры управления — 680 кг. Скорость поворота антенны по азимуту — 72°/с.

Имеет общую антенну с радаром сопровождения цели AN/SPG-63.

Количество радаров AN/SPG-62, установленных на корабле, определяют максимальное количество зенитных ракет, которые одновременно могут находиться на конечном участке наведения. Для крейсеров типа «Тикондерога» это число составляет 4, для эсминцев типа «Арли Бёрк» — 3.

Конструкция

Установки на кораблях 
  Ракетные крейсера типа «Тикондерога» (4 радара)
  Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» (3 радара)
  Эскадренные миноносцы типа «Атаго» (3 радара)
  Эскадренные миноносцы типа «Конго» (3 радара)
  Фрегаты типа «Альваро де Базан» (2 радара)
  Фрегаты типа «Фритьоф Нансен» (2 радара)
  Фрегаты типа «Хобарт» (2 радара)
  Эскадренные миноносцы типа «Король Седжон» (3 радара)

Фото 
На крейсерах типа «Тикондерога» два радара AN/SPG-62 расположены побортно на крыше носовой части надстройки над ходовым мостиком, два других — линейно-возвышенно на крыше кормовой части надстройки над вертолётным ангаром.

На эсминцах типа «Арли Бёрк» один радар AN/SPG-62 расположен в носовой части надстройки над ходовым мостиком, два других — линейно-возвышенно в кормовой части надстройки.

Примечания

См. также 
 Список электронных систем в вооруженных силах США
 List of radars

Ссылки 
 Aegis Missile Guidance System. Raytheon Company.

Корабельные радиолокационные станции США
AN